Hippolyte Metdepenningen (1799-1881), avocat et homme politique belge ;
 Marc Metdepenningen (1958-2020), journaliste belge.